Twin Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Twin Lake Township (Iowa)
 Twin Lake Township (North Dakota)
 Twin Lake Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Twin Lakes Township